Teresa de Sajonia-Hildburghausen o Sajonia-Altemburgo (en alemán, Therese von Sachsen-Hildburghausen; Seidingstadt, 8 de julio de 1792 - Múnich, 26 de octubre de 1854) fue la reina consorte de Luis I de Baviera.

Biografía 

Hija del duque Federico de Sajonia-Altemburgo (quien primero fue duque de Sajonia-Hildburghausen de 1780 a 1826), y de su esposa, la duquesa Carlota Georgina de Mecklemburgo-Strelitz (la hija del gran duque Carlos II de Mecklemburgo-Strelitz), contrajo matrimonio en 1810 con el príncipe heredero Luis de Baviera, hijo del rey Maximiliano I de Baviera. 

La primera Oktoberfest se celebró como un aniversario de su boda. 

Durante las relaciones extraconyugales de su marido, como la mantenida con Lola Montez, Teresa sufrió mucho, pero continuó amándolo y no toleraba la idea de conocer a sus amantes.

Descendencia 
Teresa y Luis I tuvieron en total nueve hijos:
 Maximiliano II (1811-1864), rey de Baviera de 1848 a 1864.
 Matilde (1813-1862), que se casó con el gran duque Luis III de Hesse-Darmstadt.
 Otón I (1815-1867), que fue rey de Grecia de 1832 a 1862.
 Teodolinda (1816-1817), fallecida prematuramente.
 Leopoldo (1821-1912), regente de Baviera y padre del rey Luis III de Baviera. 
 Aldegunda (1823-1914), que se casó con el duque Francisco V de Módena. 
 Hildegarda (1825-1864), que casó con el archiduque Alberto Federico de Austria-Teschen. 
 Alejandra (1826-1875), permaneció soltera.
 Adalberto (1828-1875), casado con la infanta Amalia Filipina de Borbón.

Distinciones honoríficas 
  Soberana gran maestre de la Orden de Santa Isabel (para mujeres) ().

Galería de imágenes

Ancestros

Bibliografía 
 Schad, Martha. Bayerns Königinnen. Regensburg: Friedrich Pustet, 1992. 

Princesas de Sajonia-Altenburgo
Consortes de miembros de la casa de Wittelsbach
Consortes reales de Baviera
Nobles alemanas del siglo XVIII
Nobles alemanas del siglo XIX
Princesas de Sajonia-Hildburghausen
Grandes maestras de la Orden de Teresa
Fallecidos en Múnich
Reinas consortes del siglo XIX
Reinas consortes de Alemania